Courmes peut faire référence à :

Toponyme 
 Courmes, commune française située dans le département des Alpes-Maritimes;
 Cascade de Courmes, chute d'eau située sur la commune de Courmes dans les Alpes-Maritimes;
 Pic de Courmettes, belvédère sur le littoral et point culminant des communes de Courmes et Tourrettes-sur-Loup ;
 Tête de Courmes ;

Patronyme 
 Claude-Marie Courmes (1770-1865), négociant, armateur et homme politique français ;
 Marcel Courmes (1885-?), officier, aviateur et Chef-opérateur du son français ;
 Alfred Courmes (1898-1993), peintre français.

Voir aussi 
 Hôtel de Cormis
 Louis de Cormis (?-1669)

Homonymie de patronyme